Karl Lohmeyer ist der Name folgender Personen:

* Karl Lohmeyer (Historiker) (1832–1909), preußischer Historiker
 Karl Lohmeyer (Philologe) (1868–1956), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Karl Lohmeyer (Kunsthistoriker) (1878–1957), deutscher Kunsthistoriker